Collinsia är ett släkte av spindlar som först beskrevs av O. Pickard-Cambridge 1913.  Collinsia ingår i familjen Erigonidae, täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar